Чемпионат мира по шашкам-64 в быстрой программе среди женщин 2009 года прошёл 27 июня во дворце культуры города Рубежное, Украина. Чемпионат проходил в общей программе с классическим контролем времени.

Результаты турнира:

1. Миськова Елена (Молдова) — 15 баллов.

2. Короткая Елена (Украина) − 13 баллов

3. Кириллина Степанида (Россия) — 13 баллов

Принцип распределения мест в турнире 

Из Положения.

Победительница определяется по наибольшей сумме набранных очков. Далее по приоритету идёт система коэффициентов Солкофа
 количество очков;
 система коэффициентов Солкофа;
 второй усеченный коэффициент Солкофа;
 третий усеченный коэффициент Солкофа и т. д.

Контроль времени 

 10 минут на партию каждой участнице, плюс 5 секунд на ход (система Фишера) в основном турнире;
 3 минуты на партию каждой участнице, плюс 3 секунды на ход (система Фишера) — в дополнительных матчах и турнирах.

Таблица

Состав судейской коллегии 

Главный судья, арбитр ФМЖД Ярославцев Анатолий Иванович

Заместитель главного судьи международный арбитр Михайловский Анатолий Александрович

Главный секретарь, международный арбитр Балтажи Константин Георгиевич

Заместитель главного секретаря Задорожний Василий Юрьевич

Судьи Доронин Анатолий Степанович

Клепаков Николай Антонович

Тривия

Примечания

Ссылки 

http://rubezhnoe2009.at.ua/ сайт турнира

Международные спортивные соревнования в Рубежном
Международные соревнования по шашкам на Украине
События 27 июня
2009 год в шашках
2009
Июнь 2009 года
Чемпионаты мира на Украине
Спорт на Украине в 2009 году